Amphoe Mueang Chon Buri (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Chon Buri. Die Provinz Chon Buri liegt in der Ostregion von Zentral-Thailand. Die Hauptstadt der Provinz Chon Buri heißt ebenfalls Chon Buri.

Geographie 
Benachbarte Distrikte sind (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Bang Pakong der Provinz Chachoengsao sowie die Amphoe Phan Thong, Ban Bueng und Si Racha der Provinz Chon Buri. Nach Westen liegt der Golf von Thailand.

Bildung 
Im Amphoe Mueang Chon Buri befindet sich der Hauptcampus der Burapha-Universität.

Sport 
In diesem Bezirk befindet sich das Chonburi-Stadion, das Heimstadion des Erstliga-Fußballvereins FC Chonburi.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Chon Buri ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 122 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt vier Kommunen mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Chon Buri (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Bang Pla Soi, Makham Yong, Ban Khot.
 Saen Suk (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Saen Suk und den Teilen der Tambon Mueang, Huai Kapi.
 Ban Suan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Suan und den Teilen der Tambon Nong Ri, Nong Khang Khok.
 Ang Sila (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Ban Puek, Ang Sila und den Teilen der Tambon Huai Kapi, Samet.

Es gibt acht Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Mueang (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Mueang.
 Khlong Tamru (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khlong Tamru.
 Bang Sai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Sai.
 Nong Mai Daeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Mai Daeng.
 Na Pa (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Pa.
 Huai Kapi (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Huai Kapi.
 Don Hua Lo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Hua Lo.
 Samet (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Samet.

Außerdem gibt es vier „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Nong Ri (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Ri.
 Nong Khang Khok (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Khang Khok.
 Khlong Tamru (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khlong Tamru.
 Samnak Bok (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Samnak Bok.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Chon Buri von amphoe.com (in Thai)

Chon Buri